C-2 eller C 2 kan syfta på: 
 Grumman C-2 Greyhound, ett tvåmotorigt propellerdrivet transportflygplan (1964)
 C 2 (fartyg), en rysk torpedbåt i den finska flottan (1902)